Bajewka () ist der Name folgender Orte in Russland:
 Bajewka (Nischni Nowgorod), Siedlung im Moskauer Rajon der Stadt Nischni Nowgorod, Oblast Nischni Nowgorod
 Bajewka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Kuikeim, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Bajewka (Kemerowo), Siedlung in der Oblast Kemerowo
 Bajewka (Lipezk), Siedlung in der Oblast Lipezk
 Bajewka (Rostow), Weiler in der Oblast Rostow
 Bajewka (Tschuwaschien), Siedlung in der Republik Tschuwaschien
 Bajewka (Uljanowsk, Kusowatowski), Dorf im Rajon Kusowatowski der Oblast Uljanowsk
 Bajewka (Uljanowsk, Nikolajewski), Dorf im Rajon Nikolajewski der Oblast Uljanowsk